Vaktstugan kan syfta på:

 Vaktstugan – en byggnad på Skeppsholmen i Stockholm, se Östra kanslihuset
 Vaktstugan, Rosendals slott – en mindre byggnad vid Rosendalsvägen 31
 Vaktstugan, Skansen Kronan – en byggnad vid Skansen Kronan från 1904